El término prosodia puede referirse:

 en lingüística, a la prosodia, que es el estudio de los elementos del habla que no constituyen segmentos fonéticos (como las vocales y las consonantes), sino que son propiedades de unidades articulatorias superiores del habla (como el acento, la entonación, etc., que afectan a la sílaba, la palabra o a toda la oración);
 en la música, a la prosodia;
 en la poesía, a la métrica;
 en la filología clásica, a la prosodia.